Болхов () е град в Русия, административен център на Болховски район, Орловска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 11 097 души.

История

География

Население

Източници 

Градове в Орловска област